YIH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yichang (Cina)
 yih – codice ISO 639-3 della lingua yiddish occidentale (Germania)